Patronelli puede hacer referencia a:

Alejandro Patronelli, piloto de cuatriciclos argentino.
Marcos Patronelli, piloto de cuatriciclos argentino.